Schneeprinzessin ist Titel von:
 Die Schneeprinzessin, Manga 
 Die rothaarige Schneeprinzessin, Mangaserie 
Siehe auch:
 Sailor Moon: Schneeprinzessin Kaguya